Kamu bezeichnet:

 Kemalettin Kamu
 Okko Kamu